Dichotomophthora är ett släkte av svampar. Dichotomophthora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar